Slotnick ist der Familienname folgender Personen:
Daniel Slotnick (1931–1985), US-amerikanischer Informatiker
Joey Slotnick (* 1968), US-amerikanischer Schauspieler